Ушо́мир () — село в Коростенском районе Житомирской области Украины.

Расположено на реке Уж и её притоке Саженка (Сажалка).

История 
Поселение основано в 1683 году.

В 1866 году в селе Ушомир Житомирского уезда Волынской губернии Российской империи насчитывалось 153 дома и 1731 житель.

В ходе Великой Отечественной войны с августа 1941 до 29 декабря 1943 года селение находилось под немецкой оккупацией.

По переписи 2001 года население составляло 1323 человека.

Здесь находится 1322-я артиллерийская база боеприпасов вооружённых сил Украины (в/ч А-1796).

Известные люди 
 Трохимчук, Виктор Васильевич — профессор, заслуженный работник образования Украины. Родился, жил и учился в средней школе с. Ушомир.
  — еврейский детский поэт и композитор.
 Рабинович, Семён Хацкелевич — участник ВОВ, журналист и писатель (1903—1971)

Адрес местного совета 
11571, Житомирская обл., Коростенский р-н, с. Ушомир, ул. Березюка, 17; тел. 6-92-42.

Примечания

Галерея

Ссылки 
 Ушомир на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Коростенского района